|-
| 33101 - ||  || 28 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33102 ||  || 22 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 33103 Pintar ||  || 27 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 33104 - ||  || 29 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33105 - ||  || 31 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33106 - ||  || 31 decembrie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 33107 ||  || 31 decembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 33108 ||  || 21 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 33109 - ||  || 1 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33110 - ||  || 2 ianuarie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 33111 - || 1998 BL || 18 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33112 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33113 Julabeth ||  || 22 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 33114 - ||  || 18 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33115 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33116 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33117 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33118 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33119 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33120 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33121 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33122 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33123 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33124 - ||  || 31 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33125 - ||  || 31 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33126 - ||  || 31 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33127 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33128 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Steward Observatory || 
|-
| 33129 Ivankrasko || 1998 CB || 1 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 33130 - ||  || 1 februarie 1998 ||  || 
|-
| 33131 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33132 ||  || 13 februarie 1998 ||  || 
|-
| 33133 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33134 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33135 - || 1998 DX || 19 februarie 1998 ||  || 
|-
| 33136 - || 1998 DZ || 18 februarie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 33137 - ||  || 20 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 33138 - ||  || 20 februarie 1998 || Caussols || 
|-
| 33139 ||  || 16 februarie 1998 ||  || 
|-
| 33140 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33141 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33142 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33143 - ||  || 21 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33144 - ||  || 22 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33145 ||  || 21 februarie 1998 ||  || 
|-
| 33146 ||  || 21 februarie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 33147 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33148 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33149 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33150 - ||  || 23 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33151 - ||  || 25 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 33152 - ||  || 26 februarie 1998 ||  || 
|-
| 33153 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33154 Talent ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 33155 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33156 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33157 Pertile ||  || 24 februarie 1998 ||  || 
|-
| 33158 Rúfus ||  || 26 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 33159 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33160 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33161 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33162 - ||  || 27 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 33163 - || 1998 EH || 2 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 33164 - ||  || 2 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 33165 - ||  || 2 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 33166 ||  || 5 martie 1998 ||  || 
|-
| 33167 ||  || 11 martie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 33168 ||  || 2 martie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 33169 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33170 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33171 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33172 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33173 - || 1998 FC || 16 martie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33174 - ||  || 22 martie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33175 - ||  || 22 martie 1998 ||  || , 
|-
| 33176 ||  || 20 martie 1998 ||  || 
|-
| 33177 - ||  || 26 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 33178 - ||  || 27 martie 1998 ||  || 
|-
| 33179 Arsènewenger ||  || 29 martie 1998 ||  || 
|-
| 33180 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33181 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33182 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33183 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33184 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33185 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33186 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33187 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33188 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33189 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33190 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33191 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33192 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33193 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33194 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33195 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33196 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33197 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33198 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33199 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33200 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-